Face au crime (film)
 Face au crime (Ric Hochet)